

Александровське — село, районний центр, Томська область
 Александровське — присілок, Котельницький район, Кіровська область
 Александровське — село, Красноуфімський міський округ (Натальїнськ), Свердловська область
 Александрвоське — село, Моргауський район, Чувашія
 Александровське — село, Томський район, Томська область

Див. також 
 Александров
 Александровка
 Александровський